Lawlor est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1878-1941), poétesse et écrivaine néo-zélandaise
 (1969-2019), actrice et doubleuse américaine

 (1945-2005), homme politique irlandais

 (né en 1948), homme politique australien du Queensland
Sean Lawlor (1954-2009), acteur irlandais
Sheila Lawlor, baronne Lawlor (1953-), femme politique et chercheuse britannique

Tom Lawlor (né en 1983), combattant américain d'arts martiaux mixtes
Tyler Lawlor (né en 1972), céiste olympique canadien

Toponyme

Île Lawlor, île du port d'Halifax en Nouvelle-Écosse

Voir aussi
Susan McKenna-Lawlor (née en 1935), astrophysicienne irlandaise
Tom Vaughan-Lawlor (né en 1977), acteur irlandais

Homonymie de patronyme